Franco Alfano (1875-1954) – compositore italiano
 Franco Alfano (1940-2016) – giornalista italiano